Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 685 dans le monde.

 Route régionale 685 en Finlande 
  dans certains pays